Bracero ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bracero (* 1966), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Jorge Bracero (* 1948), puerto-ricanischer Sportschütze